William Wood kan syfta på bland andra:

 William Wood, 1:e baron Hatherley (1801–1881), brittisk statsman
 William Wood (1888–?), brittisk brottare
 William Wood (1899–1969), kanadensisk roddare
 William Wood (1745–1808), engelsk botaniker
 William Wood (1774–1857), engelsk entomolog